Lucélia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lucélia (ort), São Paulo, 
 Lucélia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar